Ги́птнер () — немецкая фамилия:

 Гиптнер, Рихард (1901—1972) — немецкий коммунист, член группы Ульбрихта.
 Гиптнер, Рудольф (1923—1944) — немецкий коммунист, антифашист, сын Рихарда Гиптнера.